Bennetts Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennetts Corners (Onondaga County, New York)
 Bennetts Corners (Madison County, New York)
 Bennetts Corners (Orleans County, New York)
 Bennetts Corners (Ohio), im Cuyahoga County

Siehe auch:
 Bennetts Corner